Østrup kan avse:

Danmark
 Østrup, Nordfyns kommun
 Østrup, Vesthimmerlands kommun